En Pologne, Dzierzązna peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Dzierzązna, village du powiat de Poddębice
 Dzierzązna, village du powiat de Sieradz 

dans la voïvodie de Mazovie
 Dzierzązna, village